Аурел Урзика (правильнее: Урзикэ; , род. 11 ноября 1952) — румынский шахматист, международный мастер (1980).

В составе сборной Румынии участник 6-го командного чемпионата Европы (1977) в Москве.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Румынии